Daytona — третий студийный альбом американского рэпера Pusha T, вышедший 25 мая 2018 года на лейблах GOOD Music и Def Jam Recordings. Продюсерами были Канье Уэст и другие. Диск был номинирован на премию Грэмми в категории «Лучший рэп-альбом года».

История 
В декабре 2015 года Pusha T выпустил альбом King Push — Darkest Before Dawn: The Prelude, который должен был стать прелюдией к третьему студийному альбому King Push. Однако выпуск постоянно переносился, и вместо него Канье Уэст объявил Daytona через Twitter 19 апреля 2018 года вместе с датой релиза.

Pusha T объяснил название альбома, заявив: «Я изменил название с King Push на Daytona, потому что чувствовал, что оно не отражает общего посыла всей этой работы. Daytona олицетворяет тот факт, что у меня есть роскошь времени… Эта роскошь приходит только тогда, когда у вас есть набор навыков, в которых вы уверены».

Приём 

Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий, AllMusic, Rolling Stone, Pitchfork, The Guardian, DJBooth, The A.V. Club, Exclaim!, HipHopDX. Альбом Daytona был признан лучшим рэп-альбомом многими критиками и изданиями по итогам года.

Daytona был назван 18-м лучшим альбомом года журналом The Wire по ежегодному опросу критиков. Журнал Complex назвал диск Daytona лучшим рэп-альбомом (№ 1 в 2018 году).

Итоговые списки

Список композиций 
По данным:

Замечания
  сопродюсер
  дополнительный продюсер

Награды и номинации 
7 декабря 2018 года альбом был номинирован на музыкальную премию Грэмми в категории Лучший рэп-альбом года.

Позиции в чартах

Примечания 

Альбомы США
Альбомы Def Jam Recordings
Альбомы, спродюсированные Канье Уэстом
Альбомы GOOD Music
Хип-хоп-альбомы
Альбомы, спродюсированные Pi’erre Bourne